Arquidiócesis de Kingston puede referir a:

 Arquidiócesis de Kingston en Canadá;
 Arquidiócesis de Kingston en Jamaica.